Mikael I kan syfta på:

Mikael I av Rumänien
Mikael I av Portugal
Mikael I av Ryssland
Mikael I Rangabe (bysantinsk kejsare)